

Особенности 
Используется при описании цветовых вариаций и тонов в характеристике натуралистичных изображений кожной поверхности человека, его лица и обнажённых частей тела, живописных приёмов при многослойном наложении красок. В более обобщённом смысле слова — изображение человеческой кожи по сравнению с фигурой, покрытой тканями. Термин применяется при искусствоведческом описании икон. В традиционной терминологии иконописцев для обозначения изображения открытых участков тела применяют понятие «лично́е письмо».

В английской и французской геральдике  — название цвета человеческой кожи при описании гербов. В английском блазонировании также применяется соответствующий ему термин ; в немецком — , в латинском — ; в русской геральдике ему соответствует термин телесного цвета или цвет лица (натуральный телесный цвет), который при описании герба обычно не оговаривается: специфицируется только особей окрас в цвете кожного покрова (чёрный, красный и т. п.).

Геральдические примеры

См. также 

 Санкирь
 Вохрение
 Пробела
 Движки
 Доличное письмо
 Натуральный окрас

Примечание 

Тинктуры
Элементы православной иконографии
Живописные техники